Horvátország
Ist falu Zára községben, Zára megyében
Ist sziget Zára megyében